Evidenční číslo vozidla může být: 
 evidenční číslo vozidla, označení vozidla v rámci vnitropodnikové nebo obdobné evidence, v systému městské nebo integrované dopravy atd. (anglicky fleet number, číslo v rámci flotily), v České republice a dalších zemích používané zejména u vozidel městské hromadné dopravy (u tramvají a trolejbusů jako jedinečné označení, u autobusů souběžně se státní poznávací značkou, u vozů metra souběžně se systémem značení železničních vozidel) 
 Identifikační číslo vozidla, VIN (Vehicle identification number), mezinárodně jednoznačný identifikátor motorových vozidel
 identifikační označení drážního vozidla, viz Číslování železničních vozidel podle UIC, Značení lokomotiv atd. 
 státní poznávací (registrační) značka silničního vozidla např. na Slovensku